Натуральне число 1012
 1012 рік до нашої ери
 1012 рік нашої ери